Diocesi di San Jose, nelle Filippine
Diocesi di San Jose in California, negli Stati Uniti d'America
Diocesi di San Jose de Antique, nelle Filippine
Diocesi di San José de Mayo, in Uruguay
Diocesi di San José del Guaviare, in Colombia
Arcidiocesi di San José de Costa Rica, in Costa Rica